Michaelibad (München), een zwembad in München
Michaelibad (metrostation), een station van de metro van München